Jeleńscy herbu Korczak – polski ród szlachecki
 Jeleńscy herbu Korczak odmienny – polski ród szlachecki
 Jeleńscy herbu Odrowąż – polski ród szlachecki